Etelberto é um prenome de origem anglo-saxã. Pode se referir a:

 Etelberto de Kent - rei de Kent entre 580-590 até 616
 Etelberto de Wessex - rei de Wessex entre 860 e 865
 Etelberto de Iorque - arcebispo de Iorque durante o 

Desambiguação